Kuglački klub "Bojovnik Trilj" (KK Bojovnik, KK Bojovnik Trilj; Bojovnik; Bojovnik Trilj) je muški kuglački klub iz Trilja, Splitsko-dalmatinska županija.  
U sezoni 2018./19. klub se natjecao u 1. B hrvatskoj ligi - Jug.

O klubu 
Klub je osnovan 12. veljače 1979. godine pod nazivom Kuglački klub "Cetinka", po istoimenoj triljskoj tvornici. 1980. godine klub se uključuje u ligaška natjecanja, te do 1991. godine, odnosno raspada SFRJ, klub se natječe u A ligi Kuglačkog saveza Split, Prvoj dalmatinskoj kuglačkoj ligi, Općinskoj kuglačkoj ligi Sinj i slično.  
Do izgradnje četverostazne kuglane u Trilju, klub je trenirao i igrao utakmice u kuglanama u Sinju, Splitu, Kamenskom, Tijarici i drugim mjestima.  
Od 1992. godine "Cetinka" redovito sudjeluje u hrvatskim ligama - 2. HKL - Jug, 1. B HKL - Jug, te također dvije sezone u 1. hrvatskoj ligi.  
Sredinom 2000.-ih klub mijenja naziv u "Trilj", pa potom u Vrni Trilj", a 2009. u "Trilj".  Sredinom 2000.-ih je u Trilju osnovan novi klub - "Bojovnik". "Trilj"" i "Bojovnik" se 2010. spajaju u "Trilj", 
koji od 2012. godine djeluje pod današnjim nazivom - "Bojovnik Trilj", tj. "Bojovnik".

Uspjesi

Ekipno 
 Kvalifikacije za 1. HKL 
 drugoplasirani: 2011. 

 1. B HKL - Jug 
 prvak: 1996./97. (Jug) 
 doprvak: 1998./99. 

 2. HKL - Jug 
 prvak: 2008./09., 2010./11.
 doprvak: 2015./16.   

 A liga Kuglačkog saveza Split 
 prvak: 1981./82.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama  

 Bojovnik (do 2010.)

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Trilj

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Bojovnik 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB BOJOVNIK TRILJ 
 Kuglana Trilj, facebook stranica

Izvori  
 Marinko Perić: "Povijest sporta Cetinske krajine", Sinj, 1989., UDK: 796(497.5-3 Cetinska krajina)(091), str. 265-267 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB BOJOVNIK TRILJ 
 fininfo.hr, K.K. "BOJOVNIK TRILJ" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "BOJOVNIK TRILJ" 

Bojovnik
Bojovnik